Гэйл Патрик (, урождённая Маргарет ЛаВелль Фитцпатрик (),  — ) — американская актриса.

Биография 
Маргарет ЛаВелль Фитцпатрик родилась в Бирмингеме, штат Алабама, в 1911 году. После окончания колледжа она поступила в Университет Алабамы, и в то же время приняла участие в общенациональном отборе на студии «Paramount Pictures», что в итоге и привело её в кино. Её дебют состоялся в 1933 году, а настоящего успеха она добилась к концу десятилетия, благодаря ролям роковых женщин, интриганток и злодеек в оппозиции главных героинь. Наиболее яркими стали её роли в картинах «Мой слуга Годфри» (1936), «Дверь на сцену» (1937) и «Моя любимая супруга» (1940).

В 1948 году, после третьего замужества, Патрик оставила съёмки в кино. В 1957 году, вместе с мужем Корнуэллом Джексоном стала продюсером популярного сериала «Перри Мейсон», выходившего на экраны по 1966 год. Актриса умерла в Лос-Анджелесе от лейкемии в возрасте 69 лет.

Фильмография 
 1933 — / Murders in the Zoo
 1933 — / To the Last Man
 1934 — Колёса фургона / Wagon Wheels
 1935 — Румба / Rumba
 1935 — Миссисипи / Mississippi
 1935 — Только без дам / No More Ladies
 1936 — / Two in the Dark
 1936 — / The Preview Murder Mystery
 1936 — Мой слуга Годфри / My Man Godfrey
 1937 — Дверь на сцену / Stage Door
 1938 — / King of Alcatraz
 1938 — Без ума от музыки / Mad About Music
 1938 — Опасное знание / Dangerous to Know
 1938 — Жёны под подозрением / Wives Under Suspicion
 1939 — / Disbarred
 1939 — / Man of Conquest
 1939 — / Reno
 1940 — / The Doctor Takes a Wife
 1940 — Моя любимая супруга / My Favorite Wife — Бьянка
 1941 — / Love Crazy
 1941 — / Kathleen
 1942 — Тихо, пожалуйста: убийство / Quiet Please, Murder — Майра Блэнди
 1942 — / Hit Parade of 1943
 1943 — / Women in Bondage
 1944 — / Up in Mabel’s Room
 1945 — / Brewster’s Millions
 1945 — / Twice Blessed
 1946 — / Rendezvous with Annie
 1947 — / Calendar Girl

Ссылки 

Умершие от лейкоза